Олаф Карл Туфте (, род. 27 апреля 1976 года в Тёнсберге, Норвегия) — норвежский гребец (академическая гребля), чемпион Олимпийских игр в Афинах и в Пекине,  призёр Игр 2000 года в Сиднее и 2016 года в Рио-де-Жанейро, двукратный чемпион мира. Участник семи подряд летних Олимпийских игр (1996—2020).

Карьера 
Первую медаль на международных соревнованиях Туфте завоевал в 1999 году на чемпионате мира в Сент-Катаринсе. Всего на счету Туфте два золота чемпионатов мира, а также одно серебро и 3 бронзы. 

На Олимпийских играх дебютировал в 2000 году в Сиднее, где завоевал серебряную медаль в соревнованиях двоек вместе с Фредриком Беккеном. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах Туфте завоевал первое олимпийское золото, победив в соревнованиях одиночек. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине Туфте повторил свой успех, снова победив в соревнованиях одиночек.

В 2021 году в возрасте 45 лет был включён в составе сборной Норвегии на Олимпийские игры в Токио в экипажах четвёрок. Туфте стал первым в истории норвежцем, выступившим на семи Олимпийских играх.

В свободное от соревнований время Олаф зарабатывает на жизнь, выращивая зерно на семейной ферме в Хортене, а также работая пожарным.

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Примечания

Литература 
 Olaf — en jordnær stjerne: portrettet // Norsk skogbruk. — Årg. 48, nr. 2 (2002), s. 6—8
 Større andel vrak og sekunda: overraskende kvalitetsfall i Eidsvoll almenning // Norsk skogbruk. — Årg. 50, nr. 11 (2004), s. 6—8
 Med barn i gymbagen: olympiske foreldre // Foreldre & Barn. — Årg. 32, nr. 8 (2008), s. 38—43

Ссылки 
 Официальный сайт

Гребцы (академическая гребля) Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по академической гребле